Alfred de Claparède (1842-1922), Zwitsers diplomaat
 Édouard Claparède (1873-1940), Zwitserse neuroloog en psycholoog
 René-Édouard Claparède (1832-1871), Zwitsers zoöloog en arts

Zwitserse achternaam